3. etape af Giro d'Italia 2020 var en 150 km lang , som blev kørt den 5. oktober 2020 med start i  og mål på .

Jonathan Caicedo fra  kom alene i mål og vandt etapen. Giovanni Visconti (Vini Zabù-KTM) og Harm Vanhoucke () kom på anden- og tredjepladsen, 21 og 30 sekunder efter Caicedo. João Almeida () overtog løbets førertrøje, Maglia rosa.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
Ingen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted 

03